Toulemonde :

Divers 
 J Toulemonde Pere & Fils, entreprise industrielle française spécialisée dans la fabrication de fils pour l'industrie et la mercerie. L'entreprise est labellisée « Entreprise du Patrimoine Vivant » ;
Toulemonde Bochart, entreprise française ;
Odette Toulemonde, film d'Éric-Emmanuel Schmitt sorti en 2007.

Patronyme 

 La famille Toulemonde, une des dynasties de l'industrie textile de l'agglomération lilloise ;
Antoine Toulmonde (1902-1993), musicien organiste, compositeur et pédagogue belge ;
Gauthier Toulemonde (1959-), entrepreneur français ;
 Martin Toulemonde (1970-), entrepreneur français.
Patronyme français